Triglav može značiti:

 Triglav (vrh), najveći vrh u Sloveniji
 Nacionalni park Triglav
 Triglav (mitologija), bog u slavenskoj mitologiji
 Ophodni brod Triglav, ratni brod Slovenske vojske
 Iskra Delta Triglav, računalo iz 1980-ih koje je proizvodila tvrtka Iskra Delta